Cowdin ist der Familienname folgender Personen:
Elliott C. Cowdin (1886–1918), amerikanischer Flieger
John Cheever Cowdin (1889–1960), amerikanischer Financier
Robert Cowdin (1805–1874), amerikanischer General

Siehe auch:
Cowden